Sentieri selvaggi – (The searchers) film western del 1956 di John Ford
 Sentieri Selvaggi – gruppo musicale italiano
 Sentieri selvaggi – rivista cinematografica italiana